Hu Bin (né en 1973), nageur chinois
Hu Bin (né en 1982), pongiste congolais